14 – liczba naturalna
 14 – rok naszej ery
 14 – rok przed naszą erą

Literatura 
 XIV – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 14 – album Davida Garretta

Ciała niebieskie 
 14 (Irene) – planetoida

Hasła 
 14 Słów

Zobacz też